One Foot in the Grave («Одной ногой в могиле») — четвёртый студийный альбом Бека, выпущенный в июне 1994 года на инди-лейбле K Records.

Об альбоме 
One Foot in the Grave был записан до выхода прорывного альбома Бека Mellow Gold и был выпущен лишь после критического и коммерческого успеха последнего. На альбоме прослеживается сильное влияние фолка, которое здесь более выраженно чем на других альбомах Бека того времени, Mellow Gold и Odelay. Как и предшественник Stereopathetic Soulmanure, альбом не попал в хит-парады; однако One Foot in the Grave укрепил репутацию Бека среди критиков, что сопутствовало успеху его следующего альбома Odelay, который вышел в 1996 году.

Список композиций

Участники записи 
 Бек — вокал, гитара, бас-гитара, ударные
 Крис Бэлью — гитара («Sleeping Bag», «Atmospheric Conditions»), бас-гитара
 Джеймс Бертрам — бас-гитара («See Water», «Forcefield», «Outcome», «Whiskey Can Can», «Black Lake Morning»)
 Скотт Плоуф — ударные («Ziplock Bag», «Whiskey Can Can»)
 Марио Приетто — бонго («Forcefield»)
 Кэлвин Джонсон — вокал («I Get Lonesome», «Atmospheric Conditions»)
 Сэм Джейн — вокал («Forcefield», «Outcome»), гитара («Black Lake Morning»)

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бека
Альбомы XL Recordings
Альбомы антифолка